Slovo bekyně má více významů:

 beghardi a bekyně – bekyně je členka beghardského ženského náboženského sdružení
 Bekyně (rod) (Lymantria), rod motýlů
 Bekyně mniška, nejznámější zástupce rodu